

Patronyme 
 Yao, un des Trois Augustes et Cinq Empereurs de la mythologie chinoise ;
 Le nom d'un démiurge dans la religion gnostique ;
 Yao Wenyuan (1931-2005), membre de la Bande des Quatre, héritier de Mao ;
 Andrew Chi-Chih Yao, un informaticien ;
 Yao Fen (1967-), ancienne joueuse de badminton chinoise ;
 Yao Ming (1980-), ancien joueur de basket-ball chinois ;
 Kazuki Yao (1959-), un seiyū japonais ;
 Francis Yao, un spécialiste de la transplantation du foie, UCSF ;
 Jean-Baptiste Yao, né en 1917 ou 1919 et décédé en 1992, musicien et compositeur ivoirien.
 Jean-Pascal Yao (1977-), ancien footballeur professionnel français ;
Yao Lee (1922-2019), chanteuse chinoise ;
 Patricia Zoundi Yao (née en 1976), entrepreneuse ivoirienne du commerce électronique.
 Yao Beina (1981-), chanteuse chinoise ;
 Yao Jinnan (1995-), gymnaste chinoise ;
Yao Juan (1983-), athlète handisport chinoise.

Prénom 
 
 Yao, un prénom akan en Afrique de l'Ouest
 Yao, famille royale à Takoradi, Ghana

Toponyme 
 Yao, une ville du Tchad
 Yao, une ville du Japon
 Deux rivières portant le nom de Yao, ou Nam Yao :
 La Yao, dans l'Est de la Birmanie, appartenant au bassin versant de l'Irrawaddy
 La Yao, en Thaïlande, appartenant au bassin versant de la Chao Phraya

Titres 

 Yao est une comédie dramatique franco-sénégalaise de Philippe Godeau sortie en 2018
 Yao, un feuilleton télévisé franco-ivoirien diffusé à la télévision française en 1969, dont le principal personnage est un Africain qui s'appelle Yao

Divers 
 Les Yao, peuple de Chine et du Sud-Est asiatique
 Les Yao, peuple d'Afrique de l'Est.
 Le yao (ou chiyao), langue des Yao d'Afrique de l'Est.
 La translittération d'un patronyme chinois célèbre 姚, 銚, et 么.
 Yao, un personnage du film de Disney Mulan.
 Yao (groupe), un groupe de fest-noz
 Pingyao, une ville chinoise
 YAO – Aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, Cameroun
 Yao (film)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme